Томов е българско фамилно име, производно от мъжкото име Тома, произлизащо от библейския апостол Тома (Неверни). Може да се отнася за някое от следните лица.

Личности 
 Томов
 Александър Томов – няколко души с това име
 Ангел Томов (?-1951) – български революционер (ВМОРО), журналист
 Ангел Томов (р. 1931) – български лекар, професор
 Богдан Томов (р. 1956) – български естраден изпълнител и композитор
 Божидар Томов (р. 1944) – български писател, поет, драматург
 Борис Томов (р. 1940) – български инженер, професор, ректор
 Евтим Томов (1919-1997) – български художник, учен (изкуствовед)
 Иван Томов (1898-1941) – български офицер
 Илия Томов (1929-2013) – български лекар (кардиолог), академик
 Йордан Томов (1924-1988) – български футболист
 Йордан Томов (1944-2012) – български политик (кмет)
 Константин Томов (1888-1935) – български политик (БЗНС, министър)
 Лазар Томов (1878-1961) – български революционер (ВМОРО)
 Минчо Томов (1845-?) – български революционер
 Никола Томов (р. 1927) – български агроном, член-кореспондент на БАН
 Николай Томов (р. 1959) – български политик (депутат)
 Петко Томов (р. 1934) – български журналист, писател
 Стоян Томов (1870-?) – български революционер (ВМОРО)
 Тома Томов – няколко души с това име
 Цветозар Томов (р. 1954) – български социолог, учен
 Янаки Томов (1860-1913) – български революционер (ВМОРО)

 Томова
 Анна Томова-Синтова (р. 1944) – българска оперна певица
 Веселина Томова (р. 1961) – българска журналистка
 Виктория Томова (р. 1995) – българска тенисистка
 Екатерина Томова (р. 1946) – българска писателка, поетеса
 Майя Томова (р. 1941) – българска актриса
 Малина Томова (1950-2011) – българска поетеса, сценаристка, журналистка
 Олга Томова-Куцарова (р. 1981) – българска юристка
 Райна Томова – българска сценаристка
 Татяна Томова (р. 1959) – българска актриса

Вижте също 
 Чичо Томовата колиба (от английското име Том)

Източници 

Български фамилни имена